Frances – film di Graeme Clifford del 1982
 Frances – fiume del Canada
 Frances – cantante britannica